Le Grand Prix moto de Turquie 2006 est le troisième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 2006. Il s'est déroulé sur le circuit d'Istanbul Park du 28 au .

C'est la  du Grand Prix moto de Turquie.

Classement des MotoGP 

*Notes: Nc.= Non classé

Classement des 250 cm

Classement des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Turquie
Turquie
Sport en Turquie en 2006
Sport en avril 2006